ZIP of Zip kan betrekking hebben op:
ZIP (bestandstype), een gecomprimeerd bestand waarin 1 of meer computerbestanden gehuisvest zijn;
Zip (luchtvaartmaatschappij), een voormalige Canadese low-budget luchtvaartmaatschappij;
Puch Zip, een model van Puch een Oostenrijks merk van bromfietsen, motorfietsen en inbouwmotoren;
Zipdisk, een opslagmedium voor een computer;
Postcodes in de Verenigde Staten
Zip (kartsport) een kartfabrikant
Žíp, Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica
Zip (computerspel), een spel voor de Commodore 64
Zip (film), een Amerikaanse film uit 2007